Масловице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радомщанский повят, Лодзинское воеводство. Население — 4416 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Гожковице
 Гмина Кобеле-Вельке
 Гмина Кодромб
 Гмина Ленки-Шляхецке
 Гмина Пшедбуж
 Гмина Ренчно
 Гмина Вельгомлыны

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства